Трищети́нник (Trisetum Pers.) — рід зіллястих багато-, рідше однорічних рослин родини тонконогових (Poaceae).

Поширення 
Близько 85 видів, поширених переважно в помірних і полярних областях північної півкулі.

В Україні 
В Україні налічується 6 видів (з них 4 — в Карпатах), з-поміж яких трищетинник сибірський (Trisetum sibiricum Pers.) і трищетинник лучний (Trisetum pratense Pers.) цінні кормові рослини.

Види 

 Trisetum aeneum (Hook.f.) R.R.Stewart
 Trisetum agrostideum (Laest.) Fr.
 Trisetum alpestre (Host) P.Beauv.
 Trisetum altaicum Roshev.
 Trisetum ambiguum Rúgolo & Nicora
 Trisetum angustum Swallen
 Trisetum antarcticum (J.R.Forst.) Trin.
 Trisetum arduanum Edgar & A.P.Druce
 Trisetum argenteum (Willd.) Roem. & Schult.
 Trisetum barbinode Trin.
 Trisetum baregense Laff. & Miégev.
 Trisetum bertolonii Jonsell
 Trisetum bifidum (Thunb.) Ohwi
 Trisetum brasiliense Louis-Marie
 Trisetum bulbosum Hitchc.
 Trisetum bungei Boiss.
 Trisetum burnoufii Req. ex Parl.
 Trisetum buschianum Seredin
 Trisetum caudulatum Trin.
 Trisetum cernuum Trin.
 Trisetum ciliare (Kit.) Domin
 Trisetum clarkei (Hook.f.) R.R.Stewart
 Trisetum cumingii (Steud.) Parodi ex Nicora
 Trisetum curvisetum Morden & Valdés-Reyna
 Trisetum debile Chrtek
 Trisetum distichophyllum (Vill.) P.Beauv.
 Trisetum drucei Edgar
 Trisetum durangense Finot & P.M.Peterson
 Trisetum filifolium Scribn. ex Beal
 Trisetum flavescens (L.) P.Beauv.
 Trisetum foliosum Swallen
 Trisetum glaciale Boiss.
 Trisetum glomeratum (Kunth) Trin. ex Steud.
 Trisetum gracile (Moris) Boiss.
 Trisetum henryi Rendle
 Trisetum hispidum Lange
 Trisetum howellii Hitchc.
 Trisetum inaequale Whitney
 Trisetum irazuense (Kuntze) Hitchc.
 Trisetum juergensii Hack.
 Trisetum kangdingense (Z.L.Wu) S.M.Phillips & Z.L.Wu
 Trisetum koidzumianum Ohwi
 Trisetum laconicum Boiss. & Orph.
 Trisetum lasiorhachis (Hack.) Edgar
 Trisetum lepidum Edgar & A.P.Druce
 Trisetum ligulatum Finot & Zuloaga
 Trisetum longiglume Hack.
 Trisetum macbridei Hitchc.
 Trisetum macrotrichum Hack.
 Trisetum martha-gonzaleziae P.M.Peterson & Finot
 Trisetum mattheii Finot
 Trisetum mexicanum (Swallen) S.D.Koch
 Trisetum micans (Hook.f.) Bor
 Trisetum montanum Vasey
 Trisetum nancaguense Finot
 Trisetum oreophilum Louis-Marie
 Trisetum orthochaetum Hitchc.
 Trisetum palmeri Hitchc.
 Trisetum pauciflorum Keng f.
 Trisetum persicum Chrtek
 Trisetum phleoides (d'Urv.) Kunth
 Trisetum pinetorum Swallen
 Trisetum preslii (Kunth) É.Desv.
 Trisetum pringlei (Beal) Hitchc.
 Trisetum projectum Louis-Marie
 Trisetum pyramidatum Louis-Marie ex Finot
 Trisetum rigidum (M.Bieb.) Roem. & Schult.
 Trisetum rosei Scribn. & Merr.
 Trisetum scitulum Bor
 Trisetum serpentinum Edgar & A.P.Druce
 Trisetum sibiricum Rupr.
 Trisetum spellenbergii Soreng, Finot & P.M.Peterson
 Trisetum spicatum (L.) K.Richt.
 Trisetum subspontaneum (Tzvelev) Czerepan.
 Trisetum tenellum (Petrie) Allan & Zotov ex Laing & Gourlay
 Trisetum tenuiforme Jonsell
 Trisetum thospiticum Chrtek
 Trisetum tibeticum P.C.Kuo & Z.L.Wu
 Trisetum tonduzii Hitchc.
 Trisetum transcaucasicum Seredin
 Trisetum turcicum Chrtek
 Trisetum umbratile (Kit.) Kitag.
 Trisetum velutinum Boiss.
 Trisetum viride (Kunth) Kunth
 Trisetum virletii E.Fourn.
 Trisetum youngii Hook.f.
 Trisetum yunnanense Chrtek

Див. також 
 Список родів родини тонконогових

Література

Посилання 
 
 Grassbase — The World Online Grass Flora 
 Trisetum на сайті «Germplasm Resources Information Network» (GRIN) Міністерства сільського господарства США 
 Trisetum на сайті «The Plant List» 

Poeae
Роди однодольних